Innalik bezeichnet:
 Innalik, Ort im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Innalik (Berg), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Innalik (Insel, Aalatsiviup Saqqaa), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Innalik (Insel, Saqqarleq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Innalik (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Innalik (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Innalik (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Innalik (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Innalik (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland